Michaelides ist der Familienname folgender Personen:
 Alekos Michaelides (1933–2008), zyprischer Politiker
 Vasilis Michaelides (1850–1917), zyprischer Dichter und Maler

Siehe auch:
 Christian Michelides (* 1957), österreichischer Fotograf und Ausstellungsmacher